Kosiska  peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kosiska , un village du powiat de Jawor
dans la voïvodie de Łódź
 Kosiska , un village du powiat de Łęczyca